Планио́ль ():

 Планиоль (Planioles) — французская коммуна департамента Лот;
 Планиоль, Марсель (Marcel Planiol; 1853—1931) — французский юрист.